Zenson di Piave – comune italiano in provincia di Treviso
 Zenson (trasporto) – incrociatore corazzato della Regia Marina